Friedrich Wilkens ist der Name folgender Personen:

* Friedrich August Hugo Wilkens (1888–1972), deutscher Maler und Grafiker, siehe Hugo Wilkens
 Friedrich Wilhelm Wilkens (1823–1895), deutscher Goldschmied

Siehe auch:
 Friedrich Wilckens
 Friedrich Wilken (auch Friedrich Wilcken; 1777–1840), deutscher Historiker, Hochschullehrer und Bibliothekar